Rebolledo de la Torre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Rebolledo de la Torre (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Rebolledo de la Torre (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar